Бен Ха́рпур (; 12 января 1995, Гамильтон, Онтарио, Канада) — канадский хоккеист, защитник.

Клубная карьера

Юниорская карьера 
Родился и вырос в Ниагара-Фолс и учился в средней школе А. Н. Майера. Изначально был левым нападающим, пока один из тренеров не предложил ему перейти в защиту. Был выбран клубом ОХЛ «Гелф Шторм» в качестве защитника в 3-м раунде под общим 43-м номером на драфте Хоккейной лиги Онтарио (ОХЛ) 2011 года. Харпур набрал свое первое очко в ОХЛ, отдав результативную передачу 1 октября 2011 года в матче, закончившимся победой со счетом 10:2 над клубом «Эри Оттерз». Провёл три с половиной сезона за  «Гелф Шторм» с 2011 по 2014 год, после чего был обменян в середине сезона 2014/15  в клуб «Барри Кольтс» на нападающего Дживани Смита и защитника Чадда Баумана.

Профессиональная карьера

Оттава Сенаторз 
На драфте НХЛ 2013 года был выбран в 4-м раунде под общим 108-м номером командой «Оттава Сенаторз». 6 ноября 2014 года подписал с «Сенаторз» трёхлетний контракт новичка. В 2015 году дебютировал в фарм-клубе «Оттавы Сенаторз» — «Бингхэмтон Сенаторз», проведя за них в сезоне 2015/16 47 матчей с 6 набранными очками. Также в сезоне 2015/16 провёл 4 матча с 2 набранными очками за клуб ECHL «Эвансвилл АйсМен». 31 марта 2016 года дебютировал в НХЛ в матче против «Миннесоты Уайлд», а 5 апреля уже заработал первый результативный балл в НХЛ в матче против «Питтсбург Пингвинз», отдав результативную передачу.

Сезон 2016/17 провёл преимущественно в АХЛ. В декабре 2016 года был вызван впервые в сезоне в основную команду, но после 1 матча был отправлен в АХЛ вплоть до апреля. 17 апреля провёл первую игру в плей-офф в матче против «Бостон Брюинз».  За «Оттаву» в сезоне 2016/17 провел лишь 6 матчей без набранных очков в регулярном сезоне, а также 9 матчей с 2 очками в плей-офф. Вместе с командой дошёл до финала конференции, где «Сенаторз» уступили «Пингвинз» в семи матчах.

В сезоне 2017/18 стал преимущественно игроком основного состава, проведя за основную команду 41 матч с 1 (0+1) набранным очком, когда за фарм-клуб «Белвилл Сенаторз» лишь 19 матчей с 11 (2+9) очками. В этом сезоне в «Белвилле» Харпур был ассистентом капитана Майка Бландена. 9 февраля 2018 года Харпур продлил контракт с «Оттавой Сенаторз» на 2 года и общую сумму $ 1,45 млн.

1 декабря 2018 года, в первой игре в Оттаве для Эрика Карлссона после обмена в «Сан-Хосе Шаркс», Харпур забил свой первый гол в Национальной хоккейной лиге вратарю «Шаркс» Мартину Джонсу. Всего за «Оттаву Сенаторз» Бен Харпур провёл 103 матча, в которых набрал 7 (1+6) очков.

Торонто Мэйпл Лифс 
1 июля 2019 года «Оттава Сенаторз» обменяла Бена Харпура вместе с защитником Коди Сиси, нападающим Аароном Лучуком и пиком третьего раунда драфта НХЛ 2020 года в «Торонто Мэйпл Лифс» на защитника Никиту Зайцева и нападающих Коннора Брауна и Майкла Карконе. Однако за основную команду Бен не играл, проведя почти весь сезон в фарм-клубе «Мэйпл Лифс» — «Торонто Марлис». За «Марлис» провёл 34 матча, в которых набрал 11 (1+10) очков.

Нэшвилл Предаторз 
22 февраля 2020 года Бен Харпур был обменян в «Нэшвилл Предаторз» на нападающего Миикку Саломяки. Остаток сезона провёл в фарм-клубе «Предаторз» — «Милуоки Эдмиралс», проведя за них 7 матчей и отдав одну передачу. Позже сезон в АХЛ был остановлен из-за пандемии коронавируса. 1 мая 2020 года Харпур продлил контракт с «Нэшвилл Предаторз» на сумму $ 700 тыс. и 1 год.

20 февраля 2021 года Харпур провёл свою первую игру в составе «хищников» и свою первую в НХЛ за почти 2 года в матче против «Коламбус Блю Джекетс». 21 марта набрал своё первое очко в составе «Нэшвилла», отдав передачу на Ээли Толванена, забившего гол. В сезоне 2020/21 провёл 34 матча за «Предаторз» и набрал 7 очков, обновив тем самым свой личный рекорд по набранным очкам за сезон. По окончании сезона продлил контракт с клубом на 1 год на общую сумму $ 800 тыс.

Международная карьера 
В 2014 году принимал участие в молодёжной суперсерии в составе сборной Канады из игроков ОХЛ в матче суперсерии против сборной России, проведя 1 матч при показателе полезности «-1» и 15 минутах штрафа.

Личная жизнь 
Харпур был средним ребенком в семье, рождённым от матери Марджери и отца Джорджа. Его отец раньше был хоккеистом и обучил его кататься на коньках. Однако его мать имела австралийское происхождение и никогда не играла в хоккей. Она часто надевала снаряжение Харпура неправильно, пока он не научился одеваться сам. Младший брат Крис также хоккеист и выступает на позиции защитника, в настоящее время он выступает за университет Ниагары.

Изначально Харпур ненавидел хоккей и катание на коньках, лишь со временем, благодаря упорству и настойчивости отца, Харпур полюбил это.

Игровая статистика

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Хоккеисты по алфавиту
Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Гелф Шторм»
Игроки «Барри Кольтс»
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Игроки «Эвансвилл АйсМэн»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»